

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Dębniki - część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Podgórze
 Dębniki - część miasta Sławków
 Dębniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Dębniki - część wsi Ochudno w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Dębniki - część wsi Saki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele
 Dębniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna 
 Dębniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki

Inne 
 Dębniki – uroczysko

Zobacz też 
 Dzielnica VIII Dębniki